Potrójna – jaskinia w Ojcowskim Parku Narodowym
 Potrójna (883 m, Czarny Groń) – szczyt w Beskidzie Małym
 Potrójna (847 m) – szczyt w Beskidzie Małym